Microcalicium är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Microcalicium i familjen Microcaliciaceae, ordningen Teloschistales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Microcaliciaceae, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Microcalicium

en:Microcalicium